Râul Valea Cailor se poate referi la:

 Valea Cailor - afluent al Lotrioara
 Valea Cailor - afluent al Tărlung